Piao Xuefeng (; ur. 11 sierpnia 1975) – chiński skoczek narciarski i trener skoków narciarskich. Były reprezentant Chin i obecny trener reprezentacji tego kraju. Dwukrotny złoty medalista chińskich igrzysk zimowych. Pierwszy chiński skoczek narciarski, który wziął udział w konkursie Pucharu Świata.

Życiorys 
Uprawiał skoki narciarskie przez ponad 20 lat. Sport ten zaczął uprawiać jako dziecko za namową matki.

Od 1996 roku z własnych funduszy wyjeżdżał na treningi do Japonii. W 1999 roku wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie 1999. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zajął 8. pozycję.

W październiku 1999 wystartował także w Pucharze Kontynentalnym. 23 października 1999 uplasował się na 36. pozycji. Dzień później po pierwszej serii zajmował 20. miejsce, by ostatecznie zakończyć zawody na 29. miejscu, zdobywając tym samym pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

21 stycznia 2000 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata rozgrywanego w Sapporo. W gronie 60 startujących w nich zawodników zajął przedostatnią, 59. pozycję, wyprzedzając jedynie Alaksieja Szybko. Dwa dni później wziął udział w konkursie głównym (kwalifikacje do tych zawodów zostały odwołane), zajmując w nim ostatnie, 74. miejsce. Tym samym stał się pierwszym chińskim skoczkiem narciarskim, który wziął udział w zawodach Pucharu Świata.

W sezonie 1999/2000 wziął jeszcze udział w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego w Hakubie. 29 stycznia 2000 roku zajął ostatnią, 47. pozycję. Dzień później uplasował się na przedostatnim, 50. miejscu, wyprzedzając jedynie Japończyka Takayuki Tsurutę.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) ponownie wystartował w sezonie 2001/2002. W dniach 11–13 stycznia 2002 wziął udział w trzech konkursach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Zajął w nich kolejno 50., 51. i 50. pozycję. Były to jednocześnie jego ostatnie starty w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich. Po odejściu z reprezentacji Chin Heinza Kocha w 2007 objął po nim funkcję głównego trenera męskiej reprezentacji Chin w skokach narciarskich, którą pełni obecnie (2013). Po utworzeniu żeńskiej reprezentacji tego kraju został mianowany również jej trenerem.

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1975